Die Abkürzung 

 gFTP steht für eine FTP-Zugangssoftware
 GFTP steht für die Gesellschaft für Freikirchliche Theologie und Publizistik

GFTP